Шлюп () — устоявшийся к середине XIX века тип косого парусного вооружения — одна мачта и два основных паруса, передний (стаксель) и задний (грот).

Различаются по типу грота: бермудские, гафельные, шпринтовые, рейковые и т. д. Дополнительные паруса варьируются в зависимости от времени и места постройки: прямые марсели (XIX век), кливера (нач. XX века), спинакеры (с середины XX века).

В начале XX века шлюпу в Европе допускалось иметь только один стаксель, а в Америке — один или два стакселя. Второстепенным признаком, зависящим от количества передних парусов, служило расположение мачты в районе 1/4 длины по конструктивной ватерлинии (КВЛ) от носа у шлюпа. Шлюпы в отличие от тендеров могли иметь только постоянный бушприт.

Лавировочные качества шлюпа несколько выше, чем у тендера. Поэтому по мере всеобщего признания преимущества удлиненных парусов тендеры строить почти перестали. С тех пор бермудский шлюп повсеместно становится господствующим видом вооружения. В его развитии за последние пятьдесят лет нужно отметить тенденцию увеличения высоты стакселя. Теперь подавляющее большинство шлюпов имеют топовый стаксель или стаксель высотой  парусности. Мачта при этом переместилась ближе к середине длины яхты.

С XX века подавляющее большинство малых спортивных парусников вооружены бермудскими шлюпами.

Литература 
 Эпов Г. С. Парусное вооружение судов. — СПб.: «Элмор», 2005.

Ссылки 

Типы парусных судов
Косой парус
Типы парусного вооружения